Deep Throat [] (englisch: „tiefer Hals, tiefe Kehle“) steht für:

 Deepthroating, eine Variante des Oralsex
 Deep Throat (Film), ein Pornofilm von 1972
 Pseudonym von Mark Felt, stellvertretender FBI-Direktor und Informant in der Watergate-Affäre, 1973
 Deep Throat (Album), ein 2002 erschienenes Album von Henry Rollins